Terra de Van Diemen — o nome pelo qual era conhecida a Tasmânia
Van Diemen's Land (filme) — australiano de 2009
Van Diemen's Land Company — empresa britânica

Desambiguações de cinema
Desambiguações de construções
Desambiguações de topônimos